Sandbrunnenbach ist ein Gewässername:

 Sandbrunnenbach (Fichtenberger Rot), rechter Zufluss der Fichtenberger Rot zwischen Obermühle und Neumühle, Gemeinde Oberrot, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Sandbrunnenbach (Prim), linker Zufluss der Prim in Spaichingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg